Battle Lake désigne :

 Battle Lake (Minnesota)
 Lac Battle (Alberta)